Tim Hortons Brier 2008, Mistrzostwa Kanady Mężczyzn w Curlingu 2008, odbyły się między 8 a 16 marca w MTS Centre, w Winnipeg. Drużyna Alberty pod przewodnictwem Kevina Martina pokonała w finale drużynę mistrzów świata 2007 Glenna Howarda (Ontario), tym samym reprezentując Kanadę na Mistrzostwach Świata 2008.

Reprezentacje

Wyniki

Playoff

Finał

Półfinał

1-2

3-4

Tie Breaker

Round-Robin

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Sesja 12.

Sesja 13.

Sesja 14.

Sesja 15.

Sesja 16.

Sesja 17. 

The Brier
2008 w curlingu